Ла Клавељина има више значења:

 Ла Клавељина (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Клавељина (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Клавељина (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Клавељина (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Клавељина (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику